Ариасп — представитель династии Ахеменидов.

Он был вторым из трех законных сыновей, рожденных персидским царём Артаксерксом II и Статирой, дочерью Гидарна. Его родными братья были Дарий и Ох (будущий царь Артаксеркс III).

После того как наследный принц Дарий был казнён, Ариасп стал следующием претендентом на трон. Однако он был доведён Охом незадолго до смерти своего отца до самоубийства. Кроме того, существует версия, что Артаксеркс II лично довёл Ариаспа до самоубийства. Может быть Ариасп поддержал заговор Дария и поэтому должен был умереть, в результате чего наследником трона становился Ох.

Примечания

Литература 
 Walther Judeich: Ariaspes 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II,1. Stuttgart, 1895, Sp. 821.
 Carsten Binder: Plutarchs Vita des Artaxerxes. Ein historischer Kommentar. Walter de Gruyter, Berlin 2008, S. 349, 355—356.

Ахемениды
Самоубийцы